Budko ist der Familienname folgender Personen:

 Jewhen Budko (* 1978), ukrainischer Handballtorwart
 Joseph Budko (1888–1940), berühmter jüdisch-polnischer Künstler

Siehe auch:
 Butko